Министерство национальной обороны () — ведомство государственного министерства Турецкой Республики, ответственного за координацию и контроль всех учреждений и функций правительства, непосредственно связанных с национальной безопасностью  и Вооруженными силами Турции. Штаб-квартира находится в Анкаре. 

Министерство национальной обороны возглавляет министр национальной обороны, глава кабинета министров, который подчиняется непосредственно президенту Турции.

Организация

Центральный аппарат 
Следующие департаменты и предприятия подчинены Министерству национальной обороны: 

 Инспекционная комиссия по военной юстиции 
 Высший военный административный суд 
 Военный верховный суд
 Департамент по делам военной юстиции 
 Департамент исследований и разработок 
 Департамент планов, политики и соглашений 
 Департамент по подбору персонала 
 Департамент внутренних закупок 
 Департамент иностранных закупок 
 Департамент строительства и недвижимости 
 Отдел технических знаний 
 Департамент инфраструктуры НАТО 
 Завод Механико-Химической Промышленности 
 Турецкий завод аэрокосмической промышленности 
 Завод фармацевтической продукции 
 Карапинарский стрелковый тир 
 Командование по снабжению топливом и стрельбище НАТО 
 Главное командование картографии 
 Департамент финансов 
 Подсекретариат по оборонной промышленности

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт министерства национальной обороны 

Космонавтика Турции
Министерство национальной обороны Турции
Министерства обороны